Los nefrozoos (Nephrozoa) son el clado principal de los animales bilaterales. Constituye el clado hermano de Xenacoelomorpha, un grupo de gusanos simples y de características primitivas; lo que permite deducir cuales fueron los procesos que propiciaron la gran explosión evolutiva que dio lugar a la multitud de formas agrupadas en varios filos, los cuales a su vez se distribuyen en dos grandes cladosː Protostomia y Deuterostomia, grupos reconocidos ya desde el siglo XIX.

En Nephrozoa se habrían producido importantes novedades biológicas. Habrían aparecido las larvas pelágicas, desarrollo del aparato digestivo que incluye ano, aparición del nefridio (a modo de proto-riñón) y aparición del sistema circulatorio.

Filogenia 
El análisis filogenómico presenta las siguientes relaciones entre grandes gruposː

 

Otra versión del mismo análisis obtuvo lo siguiente:

Referencias 

Bilateria